Pressure () — восьмой студийный альбом американского рэпера Джизи. Был выпущен в 15 декабря 2017 года звукозаписывающей компанией Def Jam. В записи пластинки приняли участие Puff Daddy, 2 Chainz, J. Cole, Кендрик Ламар, Рик Росс, Kodak Black, YG, Трей Сонгз и другие.

Предыстория 
Изначально рабочее название проекта было «Snow Season» и планировался релиз в конце 2016 года, тем самым рэпер впервые бы «выстрелил дуплетом», выпустив 2 альбома за один год. Однако выпуск по непонятным причинам пришлось перенести на конец следующего года.

30 ноября 2017 года артист выпустил трейлер в поддержку альбома в своём официальном профиле Instagram. Днём позднее уже был обнародован треклист, в который вошли 13 композиций.

Коммерческий успех 
Спустя первую неделю продаж альбом дебютировал на строчке № 6 в чарте Billboard 200 с отметкой 72 000 эквивалентных единиц.

Рэперу не удалось выиграть конкуренцию за высокую позицию в хип-хоп чарте у G-Eazy и неоспоримого лидера Eminem.

История выпусков

Список композиций 

Использованные семплы
 «Cold Summer»: 2Pac — «Street Fame»

 «Bottles Up»: Three 6 Mafia — «Tear da Club Up»

 «Valet»: Lushus Daim & The Pretty Vain — «For You»

 «Like Them»: Frank Dukes — «Amby»

 «The Life»: Frank Dukes — «Emoboy»

 «American Dream»: Bilal — «Flying»

 «Snow Season»: Stellardrone — «Northern Lights»

Видеоклипы 
 2017:

Позиции в чартах

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Young Jeezy